Silicularia är ett släkte av nässeldjur. Silicularia ingår i familjen Campanulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Silicularia